Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wodyński – polski urzędnik
 Antoni Wodyński – polski wojskowy
 Jan Wodyński (strona ujednoznaczniająca)
 Józef Wodyński – polski scenograf i malarz
 Marek Wodyński – polski urzędnik